E107 oder E-107 bezeichnet:
 e107 (Software), ein Open-Source-Content-Management-System (CMS)
 einen Lebensmittelzusatz, siehe Gelb 2G und Riboflavin-5-phosphat

Abkürzung